Breithaupt peut faire référence à :

 (1957), un procès de la Cour suprême des États-Unis.

Personnalités 

 , politicien canadien,
 Johann August Friedrich Breithaupt (1791–1873), géologue allemand,
 , militaire canadien,
 , entrepreneur américain.